Любо́вью за любо́вь — произведения по мотивам пьесы Шекспира «» (1600):
 «Любовью за любовь» — двухактный балет Тихона Хренникова по либретто Веры Боккадоро и Бориса Покровского (Большой театр, 1976). 
 «Любовью за любовь» — художественный фильм Татьяны Березанцевой с использованием музыки Тихона Хренникова («Мосфильм», 1983). См. также 
 «» — пьеса Уильяма Конгрива, впервые представленная в Лондоне 30 апреля 1695 года.
 «Любовь за любовь» — мини-сериал режиссёра Сергея Ашкенази (Россия, 2013).